Gavras ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Gavras (* 1969), französischer Filmproduzent, Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Costa-Gavras (* 1933), griechisch-französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Julie Gavras, französische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Michèle Ray-Gavras (* 1939), französische Journalistin und Filmproduzentin
 Romain Gavras (* 1980), französischer Regisseur